Potanin (masculino) o Potanina (femenino)  es un apellido ruso que puede hacer referencia a:

9915 Potanin, asteroide.
Aleksandra Potanina (1843–1893), exploradora rusa.
Grigori Potanin (1835–1920), explorador ruso.
Vladimir Potanin (1961-), empresario ruso.